Даниэль Леоу Гретарссон (; ) — исландский футболист, защитник клуба «Блэкпул».

Карьера 
12 ноября 2014 года Даниэль Гретарссон заключил 3-летний контракт с клубом «Олесунн».

Статистика 
Статистика выступлений Даниэля Гретарссона.

Примечания 

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гриндавик»
Игроки ФК «Олесунн»